W Rumunii
 Remetea – wieś w okręgu Alba, w gminie Meteș
 Remetea – wieś w okręgu Bihor, w gminie Remetea
 Remetea – wieś w okręgu Harghita
 Remetea Chioarului – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Remetea Chioarului
 Remetea Oașului – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Orașu Nou
 Remetea-Pogănici – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Fârliug

 Remetea – gmina w okręgu Bihor
 Remetea – gmina w okręgu Harghita
 Remetea Chioarului – gmina